Зоценко — українське прізвище, утворене від Зоць — народної форми канонічних імен Зосима, Зоїл, Зотик.

Відомі носії 
 Зоценко Володимир Миколайович — український історик
 Зоценко Лесь Миколайович — український кінооператор
 Зоценко Олексій Пилипович  — український меліоратор-винахідник

Див. також 
 Зощенко